Das Tennis Masters Madrid 2002 war ein Tennisturnier, welches vom 14. bis 20. Oktober 2002 in Madrid stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2002 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen. In der laufenden Saison war es das achte von neun Turnieren der ATP Masters Series.

Im Finale siegte der Setzlistenzweite Andre Agassi kampflos gegen den Tschechen Jiří Novák, der an Position 11 gesetzt war und sich vor dem Finale an der rechten Achillessehne verletzt hatte. Damit gewann Agassi seinen 54. Karrieretitel und den 15. Masterstitel. Im Doppel waren Mark Knowles und Daniel Nestor erfolgreich. Sie schlugen die Paarung aus Mahesh Bhupathi und Maks Mirny mit 6:3, 7:5, 6:0. Nestor gewann damit seinen 26. und Knowles seinen 24. Titel.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 48 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 24 Paaren. Die 16 gesetzten Spieler im Einzel sowie acht Paarungen im Doppel bekamen jeweils ein Freilos in der ersten Runde. Das Gesamtpreisgeld betrug 2.328.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 2.578.000 US-Dollar. Das Finale wurde im Best-of-Five-Format gespielt.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 11. bis 13. Oktober 2002 statt. Ausgespielt wurden sechs Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Hinzu kam ein Lucky Loser.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die über die Qualifikation ins Hauptfeld einzogen, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Preisgelder für den Doppelwettbewerb gelten pro Team.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 104 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 105 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 116 kB)

ATP Tour 2002
Tennisturnier in Madrid